Reverchon peut se référer à :
 Un patronyme, notamment porté par :
Blanche Reverchon-Jouve, psychanalyste, épouse de l'écrivain Pierre Jean Jouve
 Jacques Reverchon, député de l'assemblée législative et de la Convention nationale durant la Révolution française
 Jacques Reverchon (peintre), et graveur(1927-1968)
 Jacques Édouard Reverchon (1802-1854), homme politique français 
 Jean Reverchon, champion français de billard artistique 
 Julien Reverchon, naturaliste et botaniste français
 Paul-Alphonse Reverchon, médecin et botaniste français
 Reverchon Industries, fabricant d'attractions
 Une variété de cerise, de type bigarreau

Homonymie de patronyme